Krzywka harmoniczna jest częścią mechanizmu krzywkowego. Krzywka posiada kształt ślimaka pascala, dzięki czemu współpracujący z nią popychacz wykonuje ruch harmoniczny.

Maszynoznawstwo